nne Warner peut désigner :
 Anne Warner (1940-2012), biologiste britannique ;
 Anne Warner (née en 1945), nageuse américaine ;
 Anne Warner (née en 1945), femme politique australienne ;
 Anne Warner (née en 1954), rameuse d'aviron américaine.